MacBain est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Al MacBain (1925-2003), homme politique canadien en Ontario
 (1855-1907), philologue écossais
 (né en 1958), homme d'affaires et philanthrope canadien
Louise Blouin MacBain (née en 1958), éditrice canadienne

Toponyme

, montagne du chaînon de la Reine-Elizabeth

Voir aussi

Homonymie de patronyme